Зародов — фамилия:
 Зародов, Александр Николаевич (1905—1959) — руководитель Вологды в 1938—1943 годах.
 Зародов, Константин Иванович (1920—1982) — советский журналист и историк.